Regeringen Lars Løkke Rasmussen kan avse följande danska regeringar:

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009–2011)
Regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015–)